El Purgatorio es, dentro de la teología católica y de otras iglesias cristianas, un estado transitorio de purificación para las almas de los muertos, distinto del Cielo y del Infierno.

También puede hacer referencia a:
 el Purgatorio, segundo canto de La Divina Comedia de Dante Alighieri.
 el Purgatorio de San Patricio, un manuscrito medieval español.
 El Purgatorio, una pintura del artista venezolano Cristóbal Rojas.
 Purgatorio, álbum del grupo de música electrónica Tangerine Dream, lanzado en 2004.
 el río Purgatorio, un afluente del río Arkansas en el estado de Colorado, en los Estados Unidos de América.
 las cascadas del Purgatorio, situadas en la Sierra de Guadarrama, al noroeste de la Comunidad de Madrid (España).
 la película de 2008, dirigida por Roberto Rochín.
 la película de 2014, dirigida por Pau Teixedor.